«Fuego» — це пісня грецької співачки Елені Фурейри. Її склали, написали та продюсували Алекс П., Джеральдо Санделл, Віктор Свенссон, Андерц Вретов та Дідрік, і описується як танцювально-поп- пісня.

«Fuego» обрана національним мовником Кіпрською телерадіомовною корпорацією для представлення Кіпру на Євробаченні-2018 у Лісабоні, Португалія. Пісня потрапила у фінал, де вона зайняла друге місце у двадцять шість місцях, набравши в загальній складності 436 балів, що позначило найвищу позицію в країні на сьогоднішній день, і отримала бали від усіх інших країн-учасниць у конкурсі цього року.

Супровідний відеокліп до цієї пісні відбувся прем'єрою на офіційному каналі Євробачення в YouTube 12 березня 2018 року.

Фон і композиція 
1 лютого 2018 року «Fuego» була підтверджена кіпрською заявкою на Євробачення Кіпрською телерадіомовною корпорацією (CyBC), при цьому мережа відбирала участь внутрішньо.  «Fuego» був повністю написаний і продюсером Алексом П., Джеральдо Санделлом, Віктором Свенссоном, Андерцем Вретовим та Дідріком  а назва - іспанське слово «вогонь». До запису пісні Фурейрою вона спочатку була запропонована греко-шведській співачці Єлені Папарізу та греко-грузинській співачці Тамті.  Демо-версія «Fuego», записана Папарізу, потрапила в Інтернет у квітні 2018 року. 

Фурейра описала тему пісні як розширення можливостей жінок і що вона хотіла «показати вогонь, який у жінок є всередині».  Стів Холден з BBC News відзначив «миттєвий гачок» пісні та запам'ятовувані тексти пісень.  В рамках випуску синглу була включена іспанська версія, яку переклали Наталіс Рубі Руберо та Едвін Серрано.

Музичне відео та просування 
2 березня прем'єра «Fuego» та супровідного музичного відео відбулася у вечірньому бюлетені новин CyBC.  Відео, зняте Аполлоном Папатеогарісом, було знято в лютому 2018 року біля муніципального театру Пірей у Піреї та в місті Марафон, і на ньому зображена Фурейра в різних костюмах, яка здійснює «візуальну та духовну подорож, що демонструє її багатогранність».   Оскільки кіпрське участь у Євробаченні фінансувала фруктова компанія Fyffes, відео включає розміщення їх бананів та ананасів. Фурейра прилетіла до Лісабона 14 березня, щоб зняти кіпрську листівку, яка транслювалася до виступу на сцені Євробачення як засіб просування країни. Її бачать, як вона прогулюється вулицями Лісабона і приїжджає на ринок Рибейра, щоб робити покупки та готувати страви місцевої португальської кухні разом із шеф-кухарем Юстою Нобре.   Пізніше Фурейра прилетіла до столиці Швеції Стокгольма в середині квітня і провела тиждень у країні, знайомлячись зі своєю трупою та репетируючи, щоб внести корективи у свій виступ на Євробаченні. 

Після конкурсу Telemundo використав іспанську версію як офіційну пісню для Чемпіонату світу з футболу серед жінок FIFA 2019 у Франції. Це також було представлено у третьому та шостому епізоді другого сезону іспанського телешоу Élite.

На Євробаченні

Внутрішній відбір 
CyBC почав проводити внутрішні засідання, щоб обговорити право і правила свого національного фіналу для відбору виконавця на Євробачення 2018 у червні 2017 р.  Прослуховування розпочались 23 листопада перед експертним журі, до складу якого входили хореограф Харіс Саввас, продюсер Мелодифестівален та учасник шведського Євробачення 1992 року Крістер Бьоркман та продюсер Алекс П.  CyBC припинив прослуховування в січні 2018 року та вибрав виконавця та пісню внутрішньо.  1 лютого Елені Фурейра була затверджена кіпрською учасницею конкурсу-2018 від CyBC і виконала пісню «Fuego».  На прес-конференції після трансляції короткого відео про неї вона заявила, що пообіцяє виступити у Лісабоні, наскільки це можливо, сказавши: «Я хотіла б подякувати CyBC та усім кіпрським людям за те, що вони дали мені ця можливість. Для мене велика честь представляти цю чудову країну, яка так сильно мене підтримувала всі ці роки».

У Лісабоні 
Згідно з правилами Євробачення, всі країни, за винятком приймаючої країни та Великої п'ятірки (Франція, Німеччина, Італія, Іспанія та Велика Британія), повинні претендувати на участь у одному з двох півфіналів, щоб змагатися за фінал; десятка кращих країн від кожного півфінального прогресу до фіналу. Європейський радіомовний союз (EBU) розділив конкуруючі країни на шість різних балочок на основі моделей голосування з попередніх конкурсів, причому країни з сприятливою історією голосування потрапили в один і той самий банк.  29 січня 2018 року у мерії Лісабона було проведено спеціальне жеребкування, за яким кожна країна потрапила в один із двох півфіналів, а також в якій половині шоу вони виступатимуть. «Fuego» потрапив до першого півфіналу, який відбудеться 8 травня, і його планували виступити у другій половині шоу.

Півфінал 

7 та 8 травня відбулися генеральні репетиції першого півфіналу, включаючи шоу журі 7 травня, де професійне журі кожної країни спостерігало та голосувало за конкурсні роботи.  У день першого півфіналу букмекери вважали Кіпр найімовірнішою країною, яка забезпечить собі кваліфікацію до фіналу 12 травня.  У півфіналі 8 травня «Fuego» був виконаний 19-ї ночі, після в'їзду з Ірландії.  Foureira з'явилася в блискучому золотому комбінезоні,  котрий розробив грецький модельєр Vrettos Vrettakos. На ній була чорна міні-куртка з прозорою ділянкою навколо живота та золоті черевики на підборах. До неї приєдналися чотири бек-танцюристки, одягнені в чорні та срібні комбінезони та прозорі туфлі на шпильці, щоб забезпечити головний акцент на Фурейрі. Вистава розпочалася спереду та в центрі силуету Фурейри на тлі світлового тунелю, освітленого синім кольором лазерними вогнями. Після того, як вона пройшла тунелем і почала виконувати, для першого куплета «Fuego» вогні змінили на червоне, що також було тоді, коли її холості танцюристи увійшли в хореографію.  Хореографія включала Фурейру, що побивала волосся, крокувала в бік, повертала стегна та подіум, котрий проходив по сцені зі своєю трупою.   У розділах другої частини шоу був представлений дим у відтінках фіолетового та вогняні кулі, що виходили з краю кругової сцени. Обидва вони також були відтворені цифровим способом на великому екрані проектора позаду Фурейри. Режисером кіпрської вистави став хореограф Саша Жан-Батіст, який раніше брав участь у Євробаченні з видання 2016 року. 

Наприкінці першого півфіналу Кіпру було оголошено, що він фінішував у топ-10 і згодом пройшов кваліфікацію до великого фіналу.  Пізніше з'ясувалося, що пісня посіла друге місце в першому півфіналі, отримавши в цілому 262 бали, 173 бали від телеголосування та 89 балів від журі.

Фінал 
Незабаром після першого півфіналу відбулася прес-конференція переможців, де Кіпр був розіграний для участі у змаганнях у другій половині фіналу; 25-е місце в порядку запуску, після в'їзду з Ірландії та перед в'їздом з Італії.   У день великого фіналу букмекери вперше в своїй історії визнали Кіпр фаворитами для перемоги на Євробаченні.  

Фурейра знову взяла участь у генеральних репетиціях 11 та 12 травня перед фіналом, включаючи фінал журі, де професійні журі віддали свої остаточні голоси перед прямим шоу.  Фурейра повторила свій півфінальний виступ під час фіналу 12 травня. Кіпр отримав свій найкращий результат на Євробаченні, оскільки «Fuego» посів друге місце у фіналі, набравши 436 балів: 253 бали від телеголосування та 183 бали від журі, у тому числі дванадцять балів від журі Білорусі, Греції, Ірландії, Мальта, Іспанія та Швеція.

Бали, що присуджуються Кіпру 
Нижче представлена розбивка балів, присуджених Кіпру в першому півфіналі та фіналі конкурсу, а також розподіл голосування журі та телеголосування, проведеного під час шоу.

Кавери від інших учасників Євробачення 
Пісню широко охоплювали учасники інших конкурсів пісні Євробачення, включаючи:

  – Переможець 2015 року Монс Сельмерлев під час пісенного конкурсу Євробачення 2019 заспівав «Fuego».
  – Учасник Чорногорії у 2017 році Славко Калезич для серії «Домашні концерти Євробачення» у 2020 році, щотижневої події, яка виступила заміною конкурсу цього року.
  – Французький кандидат 2019 Білал Хассані під час відбору на Євробачення.
  – Ізраїльський кандидат 2019 Кобі Марімі робить оперну версію під час HaKokhav HaBa.
  – Їх наступний учасник Еден Алене також висвітлював Fuego під час наступної серії шоу наступного року.
  – Потенційний учасник Ісландії 2020 року Даді Фрейр випустив кавер на цю пісню на YouTube у своєму електронному стилі на наступний день після скасування події.
  – Можливий учасник хорватської конвенції Дамір Кедзо включив цю пісню до гри на кавер на Євробачення.

Трек-лист 

 Цифрове завантаження 

 «Fuego» - 3:03
 «Fuego» (іспанська версія) - 3:03

Чарти

Щотижневі чарти

Чарти на кінець року

Сертифікати

Історія випусків

Примітки

Посилання 

Пісні Євробачення 2018
Пісні Кіпру на Євробаченні
Денс-поп-пісні
Сингли 2018
Сторінки з неперевіреними перекладами